1312 steht für:
 1312, das Jahr 1312 nach Christus
 1312 v. Chr., das Jahr 1312 vor Christus
 eine Codierung der Parole A.C.A.B.